Osoby:
 Adolf Patek – austriacki piłkarz, zm. 1982
 Antoni Patek – twórca firmy zegarmistrzowskiej (brat przyrodni Franciszka), zm.  1877
 Artur Patek – polski historyk, ur. 1965
 Franciszek Patek – podpułkownik Wojska Polskiego (brat przyrodni Antoniego), zm. 1844
 Stanisław Patek – polski adwokat i dyplomata, zm. 1944 
 Wiesław Ksawery Patek – polski publicysta i historyk, zm. 1994

Inne:
 Patek Philippe – firma zegarmistrzowska 
 Pátek – miejscowość w Czechach

Polskie nazwiska